

Населені пункти 
 Підкамінь — селище міського типу, Львівська область, Бродівський район
 Підкамінь — село, Івано-Франківська область, Рогатинський район

Інше 
 Підкамінь — щорічний музичний етнофестиваль, що проходить у Підкамені
 Підкамінь — лісовий заказник у Львівській області.